Bagnols est le nom de différentes communes françaises :  
 Bagnols, dans le Puy-de-Dôme, compte  ;
 Bagnols, dans le Rhône, compte  ;
 Bagnols-en-Forêt, dans le Var, compte  ;
 Bagnols-les-Bains, en Lozère, compte  ;
 Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, compte .